Амандин Эсс (; родилась 16 января 1993 года в Монтобане, Франция) — французская теннисистка; победительница шести турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Общая информация 
Амандин — одна из трёх дочерей Анника и Николь Эсс; её сестёр зовут Жеральдин и Стефани.

Француженка в теннисе с пяти лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (14)

Победы (3)

Поражения (11)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Франции